MWQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Magway (Birmania)